Colonia el Progreso kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Colonia el Progreso, San Luis Potosí, ort, San Antonio, 
 Colonia el Progreso, Veracruz, ort, Tezonapa, 

Robotskapade Mexikoförgreningar